Nentershausen (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Nentershausen (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts